Finnmarken (norwegisch Die Finnmark) bezeichnet

 die norwegisch-schwedisch-finnische Grenzregion Finnmark

 als Traditionsname mehrere Schiffe der Hurtigruten:
 Finnmarken (Schiff, 1895)
 Finnmarken (Schiff, 1912), Dampfer
 Finnmarken (Schiff, 1956), heute Museumsschiff
 Finnmarken, 2002 gebaut, 2021 zum Expeditionsschiff umgebaut, siehe Otto Sverdrup (Schiff)

 eine norwegische Zeitung, siehe Finnmarken (Zeitung)